Седрік Макміллан (, 17 серпня 1977, США — 12 квітня 2022) — американський професійний бодібілдер, переможець змагання Нью-Йорк Про 2012. Вважається одним з найперспективніших бодібілдерів сьогодення.

Біографія 
Вже в підлітковому віці Мак серйозно захоплюється малюванням коміксів, персонажі яких були повністю навіяні образами лякаючих своїми розмірами культуристів. Стає очевидно, що хобі поступово виростає в щось осмислене. Далі — більше: за першими результатами в залі слідують перші спроби виступів і маленькі, але такі важливі перемоги на напіваматорської сцені.

Роки наполегливих тренувань дозволяють зарити зерно майбутніх звершень, і до своїх 30 Седрік послідовно виграє «NPC South Carolina State 2007» і «NPC Junior USA 2008» вже на серйозному аматорському рівні. Ця перевірка на міцність дозволяє набратися впевненості і ось, на горизонті з'являється велика мета — отримання карти професіонала IFBB, яка дається в жорсткій боротьбі на «NPC Nationals 2009», проти улюбленця публіки Роберта Бурнейкі.

Як це і буває з перспективними спортсменами — Седріка помічають функціонери та спонсори, але головною удачею є пропозиція від самих «Muscletech» — гігант з мільярдними оборотами, абсолютний лідер на ринку спортивного харчування, контаркт з яким мріє підписати практично кожен культурист, в числі яких, до недавнього часу, перебував сам Джей Катлер і зараз успішно перебуває діючий Містер Олімпія — Філ Хіт.

Отже, уклавши контракт, за зобов'язанням, «Великий Мак» з перемінним успіхом виступає вже на професійній сцені, то завойовуючи тверде 4 місце на «Europa Supershow 2010», то перемагаючи на «Orlando Show of Champions 2011». Останньою краплею в низці невдач стає виступ на престижному Нью-Йорк Про 2011, на якому Седрік займає провальне 11 місце, не виконавши умов договору. «Muscletech» припиняє подальше спонсорування підготовки, розриваючи контракт, а багато глядачів і вболівальники розчаровуються і списують горе-культуриста, думаючи, що нічого, крім кар'єри «замикаючого» йому більше не світить. Тим часом, мало хто знає, що всі падіння спортсмена пов'язані з великими сімейними проблемами і не великими спортивними — Седрік оперує гинекомастію, виниклу внаслідок прийому спортивної фармакології.

Вирішивши всі проблеми, з головою пішовши в тренування і присвятивши цілий рік підготовки до «New York Pro 2012», Седрік виходить як «темна конячка», на яку ставлять одиниці і … блискуче перемагає, показавши не лише чудову форму, не тільки разом повернувши і подвоївши колишній інтерес до своєї персони, але навіть змусивши експертів бодібілдингу почати говорити про новий (добре забутому старому) стандарті — сплав класичних ліній, сучасної маси і якості. Відзначають і його фактуру, яка до неможливого схожа і нагадує легендарного Сержа Нюбре, що діє йому тільки на руку — фанати «старої школи» приходять у захват від кожної появи Седріка в своєму новому образі і своєї оновленою формою, квитки на гостьові позування розкуповуються з божевільною швидкістю і, здається, що всі тільки й говорять про головну подію року — майбутньої «Олімпії» (кваліфікація на яку вже в кишені) і його можливі перспективи в боротьбі за місце «на троні». Хороше на цьому не закінчується — відома фірма спортивного харчування «Scitec Nutrition» стає новим спонсором чемпіона. Безсумнівно, це величезний крок вперед, після важкої дороги через подолання життєвих перешкод.

Особисте життя 
У повсякденному житті Седрік є щасливим батьком трьох дітей, служить у збройних силах США на посади армійського інструктора, що дозволяє йому навіть на роботі знаходитися «у своїй тарілці» — фізична підготовка солдат лежить повністю на його плечах, що подвійно ефективно. Тільки уявіть, який прилив мотивації відчувають службовці, займаючись поруч з живим прикладом для наслідування, теоретичні знання якого дозволяють впоратися навіть з самим запущеним випадком і досягти прекрасних результатів вже на практиці.

Виступи 
 Арнольд Класік — 3 місце (2014), 6 місце (2013)
 Містер Олімпія — 12 місце (2013)
 Фібо Пауер Про — 1 місце (2013)
 Нью-Йорк Про — 1 місце (2012), 11 місце (2011), 12 місце (2013)
 Орландо Про, Шоу чемпіонів — 1 місце (2011),
 Європа Супершоу — 4 місце (2009)
 Нашіоналс — 1 місце (2009)

Посилання 
Культуристи
Спортсмени з Нью-Джерсі